Ibrahimi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Taleb Ibrahimi (* 1932), algerischer Politiker und Intellektueller
 Leyla Ibrahimi-Salahi, Schweizer Unternehmerin
 Mehmet Ibrahimi (* 2003), deutsch-kosovarischer Fußballspieler